Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1993. je osvojila ekipa Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 1993.

1993
ž-p1